A sigla JK pode referir-se a:

Personalidades
J. K. Rowling, escritora britânica
John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos
Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil
Jay Kay (nascido em 1969), músico inglês e vocalista da banda Jamiroquai
Jason Kouchak (nascido em 1969), pianista e vocalista francês
Jordan Knight (nascido em 1970), cantor americano
J.K. (cantora) (nascida em 1970), cantora e modelo polonesa
Jeon Jung-kook (nascido em 1997), cantor sul-coreano e membro do grupo BTS

Artes
JK (minissérie), com José Wilker (2006)
JFK (filme), de Oliver Stone (1991), com Kevin Costner

Lugares
 Júlia Kubitschek (Coronel Fabriciano), bairro brasileiro no estado de Minas Gerais
 Praça Juscelino Kubitschek, praça em Belo Horizonte conhecida como praça JK
 Memorial JK, em Brasília
 Memorial JK (Jataí), em Goiás

Ver também
 

Desambiguações de siglas